Der 11. IISHF Inline-Skaterhockey-Europapokal der Herren fand vom 27. Juni – 29. Juni 2008 in Duisburg statt.

Teilnehmer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Playoffs 

Viertelfinale

Spiele um Platz 9–12

Spiele um Platz 5 – 8

Halbfinale

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Statistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Einzelnachweise 

Inline-Skaterhockey-Europapokal
Sportveranstaltung 2008
Europapokal 2008